Batrachopsis est un synonyme attribué à deux genres d'amphibiens :
Batrachopsis Boulenger, 1882, synonyme de Lechriodus Boulenger, 1882
Batrachopsis Fitzinger, 1843, synonyme de Pseudotriton Tschudi, 1838

Synonyme de genre d'anoures (nom scientifique)
Synonyme de genre d'urodèles (nom scientifique)
Limnodynastidae
Hemidactyliinae